Continental American é o terceiro álbum do cantor Peter Allen, lançado em 1974. O álbum foi o primeiro de Allen pela A&M Records, e notável pela versão de Allen de "I Honestly Love You", co-escrita por ele e gravada por Olivia Newton-John.

Faixas
Just a Gigolo (Schöner Gigolo) (Irving Caesar, Leonello Casucci, Julius Brammer) 3:14
Everything Old Is New Again (Peter Allen, Sager) 2:35
The Natural Thing to Do (Allen, Sager) 4:11
Pretty, Pretty (Allen, Hal Hackaday) 3:32
Continental American (Allen, Sager) 5:15
Just Ask Me I've Been There (Allen) 4:35 
I Honestly Love You (Allen, Jeff Barry) 3:32
This Side Show's Leaving Town (Allen, Sager) 7:38
Just a Gigolo (Schöner Gigolo) (Reprise) (Caesar, Casucci) 3:15

   
 
Álbuns de 1974 
Álbuns de Peter Allen